Isabelle Flückiger (* 4. März 1974), wohnhaft in Wohlen, ist eine Schweizer Managerin und ETH-Dozentin.

Karriere 
Isabelle Flückiger ist Doktor der Mathematik. Sie studierte und promovierte an der ETH Zürich. Sie doziert Data Analytics an der ETH Zürich und setzt sich insbesondere für mehr Frauen in diesen Studiengebieten ein. Isabelle Flückiger ist Managing Director bei Accenture und verantwortlich für Applied Intelligence für Financial Services in Deutschland, Österreich, Schweiz und Russland. Vor Accenture hatte sie den Co-Lead des Data & Analytics Teams bei einer Big Four.

Sie gilt als Expertin für künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Big-Data.

Publikationen 
 Data Analytics in Organizations and Business. September 2015
 Recursive estimation in general state space models. Diss., Mathematische Wissenschaften, Eidgenössische Technische Hochschule ETH Zürich, Nr. 16044, 2005.

Weblinks

Einzelnachweise 

Manager (Schweiz)
Hochschullehrer (ETH Zürich)
Schweizer
Geboren 1974
Frau